Шишкин, Евгений:
 Шишкин, Евгений Анатольевич (род. 1973) — советский хоккеист.
 Шишкин, Евгений Васильевич (род. 1956) — российский писатель, сценарист и драматург, педагог.
 Шишкин, Евгений Изотович (1925—2018) — заместитель начальника 1-го Главного управления КГБ СССР.